Wallbrecher ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Wallbrecher (1922–1997), deutscher Wirtschaftsanwalt
 Traudl Wallbrecher (1923–2016), deutsche Theologin, Mitinitiatorin der Katholischen Integrierten Gemeinde